La Courage League 1993-1994 fu la settima edizione della lega nazionale di rugby a 15 inglese. A partire da questa edizione venne introdotto un calendario di partite di andata e ritorno.

Il Bath Rugby si aggiudicò il suo quinto titolo (quarto consecutivo). Al termine della stagione vennero retrocesse London Irish e Newcastle-Gosforth, mentre dalla seconda divisione vennero promosse Sale Sharks e West Hartlepool.

Squadre partecipanti

Elenco incontri (parziale)

Classifica

Note